Jak upolować faceta – powieść Janet Evanovich
 Jak upolować faceta – film z 2012